Sofia di Danimarca (1159 – 1208) – principessa danese, figlia di Valdemaro I di Danimarca
Sofia di Danimarca (1217 – 1247) – principessa danese, figlia di Valdemaro II di Danimarca
 Sofia di Danimarca (1241 – 1286) – regina consorte di Svezia, come moglie di Valdemaro I di Svezia
 Sofia Edvige di Danimarca (1677 – 1735) – principessa danese
 Sofia Maddalena di Danimarca (1746 – 1813) – regina consorte di Svezia, come moglie di Gustavo III di Svezia